La  blindée est une unité des forces blindées ukrainiennes (). Formée en 1997, elle est engagée depuis 2014 dans la guerre russo-ukrainienne. Lors de l'invasion de l'Ukraine en 2022, la  participe à la bataille de Tchernihiv, au cours de laquelle elle réussit à repousser les troupes russes.

Histoire 

La  blindée de la Garde est mise sur pied en 1997 en fusionnant les  et  régiments blindés, dont l'Ukraine avait hérité lors de la chute de l'URSS et son passage sous drapeau ukrainien.

Guerre russo-ukrainienne 
En , des éléments de la  auraient participé à la deuxième bataille de l'aéroport de Donetsk. A la fin de cette même année, l'unité perd ses décorations communistes, dans le cadre du démantèlement de l'héritage soviétique en Ukraine. En 2016, elle perd également son statut d'unité , un titre honorifique hérité de l'URSS et utilisé aussi en Russie. En , des éléments de la  blindée combattent dans le Donbass. Elle ne quitte la région que lorsque les troupes russes commencent à se masser à la frontière. La brigade au complet est alors placée en garnison à Kiev.

Au début de l'invasion russe de l'Ukraine, la  combat à Tchernihiv pour contrer l'avancée de la 41e armée interarmes dans les forêts autour de la ville. Épaulée par la , la  blindée réussit à repousser les Russes lors du siège de Tchernihiv. Après sa défaite, la 41e armée regagne la Biélorussie et la  reprend quelques villes aux alentours de Tchernihiv.

Après cette victoire, la brigade est déplacée vers le Donbass. À partir de , elle participe à la contre-attaque ukrainienne dans l'est du pays dans les environs de Donetsk et de Kramatorsk.

Composition 

 Quartier général et compagnie de commandement
  bataillon de chars
  bataillon de chars
  bataillon de chars
 Bataillon d'infanterie mécanisée (BMP-1)
 Groupe d'artillerie
 Quartier général et batterie d'acquisition de cibles
 Bataillon d'artillerie automotrice (2S3 Akatsiya)
 Bataillon d'artillerie automotrice (2S1 Gvozdika)
 Bataillon de lance-roquettes (BM-21 Grad)
 Bataillon de défense anti-aérienne (2K22 Toungouska)
 Bataillon de génie
 Bataillon de maintenance
 Bataillon logistique
 Compagnie de reconnaissance
 Compagnie de tireurs d'élite
 Compagnie de guerre électronique
 Compagnie de communication
 Compagnie de radars
 Compagnie de défense NRBC
 Compagnie médicale

Insignes

Commandants 
 Colonel Volodymyr Zamana (1997-1999)
 Colonel Serhiy Mykheievskyy (1999-2003)
 Colonel Ihor Tantsioura (2003-2005)
 Colonel Ihor Chpak (2005-2008)
 Colonel Andriy Hrytskov (2008-2015)
 Colonel Oleksiy Zobnin (2015-2016)
 Colonel Serhiy Malenko (2016-2017)
 Colonel Oleh Bilitchenko (2017-2019)
 Colonel  (2019-2020)
 Colonel  (depuis 2020)

Honneurs 
Le 23 août 2017, Siverska, le 24 août 2017, lors du défilé du jour de l'indépendance de l'Ukraine, le président ukrainien Petro Porochenko a donné à la brigade son drapeau de bataille et le 24 septembre 2022 l'ordre pour le courage.

Notes et références 
.

Brigade blindee 001
Unité blindée
Unité ou formation militaire créée en 1942